Спурій Сервілій Пріск () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сервіліїв, його гілки Прісків:
 Спурій Сервілій Пріск — консул 476 року до н. е.
 Спурій Сервілій Пріск — цензор 378 року до н. е.

Див. також 
 Сервілій Пріск